Niño lobo puede hacer referencia a varios artículos:

 Niño salvaje: también llamados "niños ferales", son personas que han vivido fuera de la sociedad durante un largo período de su infancia.
 Niños lobo (Wolf children en inglés; Vokietukai en lituano; Wolfskinder en alemán): niños huérfanos o abandonados en los bosques de Lituania al término de la II Guerra Mundial.
 Niño-lobo de Aveyron: Víctor, preadolescente salvaje encontrado en la región francesa de Aveyron en los últimos años del siglo XVIII.
 Los niños lobo (t.o.: おおかみこどもの雨と雪): película de anime de 2012 dirigida por Mamoru Hosoda.
 Niños lobo (t.o.: Wolfskinder): película de 2013 dirigida por Rick Ostermann.
 Wolfskinder (Niños lobo): documental de Eberhard Fechner.

Niños salvajes